Кристиан Сбаральи (, род.  в Эмполи, Италия) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий c 2013 года за команду .

Главные Победы 

 2012
1-й — Trofeo Edil C
1-й — Trofeo G. Bianchin
 2013
5-й — Мемориал Марко Пантани
5-й — Ле Самын
10-й — Тур Кореи
1-й на этапе 1 и 5(ITT)
 2014
4-й — Tour du Finistère
5-й — Ле Самын
7-й — Париж — Тур
 2015
1-й на этапе 10 — Вуэльта Испании
4-й — Мемориал Марко Пантани
7-й — Paris–Camembert
8-й — Кюрне — Брюссель — Кюрне
10-й — Тур Фьордов

Ссылки 
 

Велогонщики Италии